Henrik VI (tysk-romersk kejsare)
 Henrik VI av England
 Henrik VI (pjäs) en pjäs av William Shakespeare

Henrik 06